Hautle ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Adolf Albert Hautle (1870–1953), Schweizer Unternehmer und Jurist
 Johann Nepomuk Hautle (1792–1860), Schweizer Politiker
 Joseph Albert Hautle (1841–1912), Schweizer Politiker